Земля против паука () — название фильмов ужасов США:
 Земля против паука (1958)
 Земля против паука (2001)